La Rural hace referencia a varios artículos:

 Exposición Rural Argentina, predio ferial en Buenos Aires, Argentina
 Rural del Prado, predio ferial en Montevideo, Uruguay